Chin kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Jinzhou (ort i Kina, lat 39,10, long 121,72), Liaoning, 
 Jinzhou (ort i Kina, lat 41,11, long 121,14), Liaoning, 
 Linghai (ort i Kina), Liaoning,

Myanmar 

 Chin, region, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar